Навахирачи има више значења:

 Навахирачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Навахирачи, Нагвахирачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику